Alarma!!! fue un grupo de rock español formado en 1983 por Manolo Tena (voz y bajo), Jaime Asúa (guitarra) y José Manuel Díez (batería) y disuelto tres años más tarde, en 1986.

Historia 

El grupo fue formado por algunos de los integrantes del extinguido grupo Cucharada y en el que en un primer momento la crítica vio paralelismos con los británicos The Police, e influencias reggae y punk. Debutó como telonero en un concierto de la banda Leño en el año 1984.

Ese mismo año publican su primer álbum, Alarma!!!, con la discográfica Mercury, aunque sin grandes repercusiones en el mercado de ventas. Un año después lanzan el que sería su segundo y último LP con el título de En el lado oscuro. El disco contenía títulos importantes y recordados como Marilyn (popularizada años más tarde por Ana Belén e incluida en el disco Mucho más que dos) y Frío (que versionarían con gran éxito grupos como Los Secretos, Txarrena y Barricada con Aurora Beltrán). Pocos meses después tuvieron ocasión de interpretar sus canciones ante el público al actuar de teloneros en la gira de Miguel Ríos Rock en el ruedo.

Tras esa experiencia, el grupo terminaría disolviéndose. Tena inicia una carrera en solitario y Díez y Asúa se convierten en músicos de acompañamiento para giras de otros grupos.

Discografía

Álbumes de estudio 
 Alarma!!! (1984)
 En el lado oscuro (1985)

Recopilatorios 
 Alarma!!! (1994)

Enlaces externos 
 Alarma!!! en el Museo del Rock Hispanoamericano
 Información sobre el grupo en Horizontes del Rock
 Información sobre el grupo en El Club de los 80
 Alarma, el rock en español le canta a Marilyn Monroe. Querol Matías

Referencias 

Grupos de rock de la Comunidad de Madrid
Grupos de la Movida madrileña
Grupos de música de los años 1980
Grupos de música formados en 1983
Grupos de rock en español